

Населені пункти та їхні частини

 Крулевиці — село в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Крулевиці — село в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Крулевиці — осада в гміні Постоміно Славенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки